Atalik et Atalık sont des patronyme d'origines turques pouvant désigner:

Prénom
Ekaterina Atalık (née en 1982), championne d'échecs russo-turque
Suat Atalık (né en 1968), joueur d'échecs turc

Homonymie de patronyme
Patronyme turc